Зависание:
  — режим полета вертолета.
 Зависание — компьютерное явление.
 Зависание — симптом тяжелой интоксикации каннабиноидами.

Примечания